Рейтинг сборных Международной федерации хоккея на траве (The FIH World Ranking) — система ранжирования мужских и женских национальных сборных по хоккею на траве. Команды стран-членов Международной федерации хоккея на траве (ФИХ), ранжируются на основании результатов матчей, в которых участвуют в рамках различных турниров. Составление рейтинга было начато ФИХ в октябре 2003.

Используется система начисления очков по результатам выступления каждой сборной на всех турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации. Ранжирование базируется на результатах выступления сборной команды в течение последних четырёх лет. Рейтинг обновляется после окончания каждого важного турнира — примерно 3-4 раза в год.

Мужчины 
Мировой рейтинг сборных на 1 октября 2021

Женщины 
Мировой рейтинг сборных на 1 октября 2021

Использование результатов рейтинга 
Рейтинг предназначен для противодействия необоснованной критике при отборе состава сборных команд для участия в том или ином турнире. По результатам рейтинга также определяются сборные для участия в таких крупных международных соревнований, как Олимпийские игры и чемпионаты мира по хоккею на траве.

Методика расчёта

Общая часть 
В расчёт включаются результаты выступления сборной команды во всех турнирах, проходивших под эгидой Международной федерации за последние четыре года, включая квалификационные турниры и континентальные соревнования. Количество очков за предыдущие годы (до текущего) берётся в процентной доле, показанной в таблице («Год 4» — обозначает текущий год, «Год 3» — предыдущий и т.д.).

Чемпионаты континентов 
ФИХ включает в расчёт рейтинга результаты выступления сборных на чемпионатах континентов. Однако, процент включения баллов в рейтинг различается в зависимости от стандартов, принятых той или иной континентальной конфедерацией. Так, в настоящее время только для Европы все участвовавшие в чемпионате континента сборные получают 100% очков в зависимости от результатов своего выступления на чемпионате континента; в других конфедерациях 100% очков для рейтинга получают только несколько сборных, занявших высшие места в чемпионате. Африка является единственным континентом, где ни мужские, ни женские сборные не получают в рейтинг полного количества очков.

Примечания

Ссылки 
 Outdoor World Rankings | FIH (рейтинги ФИХ мужских и женских сборных по хоккею на траве)
 Indoor World Rankings | FIH (рейтинги ФИХ мужских и женских сборных по индорхоккею)

Рейтинг сборных
Хоккей на траве